Anagé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Anagé (ort), Bahia, 
 Anagé (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar